Conférence nationale souveraine ou CNS peut désigner :
 Conférences nationales en Afrique francophone ;
 Conférence nationale souveraine, au Zaïre (République démocratique du Congo), de 1990 à 1992 ;
 Conférence nationale souveraine, au Bénin ;
 Conférence nationale souveraine, au Tchad ;
 Conférence nationale souveraine, au Togo.